Мария Макки́ллоп () — святая Римско-Католической Церкви, монахиня. Основала женскую монашескую конгрегацию «Сёстры св. Иосифа Священного Сердца». Почитание Марии Маккиллоп широко распространено в Католической церкви в Австралии. Почитается покровительницей Австралии. Она является первой канонизированной в Католической церкви австралийкой.

Биография 
Мария Маккиллоп родилась в Фицрое (штат Виктория, Австралия) в многодетной семье шотландских эмигрантов Александра и Флоры Маккиллоп. Её отец Александр некоторое время обучался в семинарии в Риме, но из-за материальных трудностей и слабого здоровья был вынужден прекратить обучение и вернуться в Шотландию. Вскоре он создал семью и эмигрировал в Австралию.

С 16 лет Мария Маккиллоп работала гувернанткой в южной Австралии, где она увидела, что дети, живущие здесь, нуждаются в хорошем светском и религиозном образовании. В 1866 году, в возрасте 25 лет, она приносит монашеские обеты, приняв монашеское имя Мария святого Креста, основывает в конюшне первую начальную школу святого Иосифа в Пеноле (Penola).

В 1867 году основанная Марией Маккиллоп женская конгрегация «Сёстры святого Иосифа Священного Сердца» по просьбе местного епископа открывает школу, женский приют и дом для престарелых. К 1871 году конгрегация открывает многочисленные начальные школы и благотворительные учреждения по всей южной Австралии.

В 1871 году Мария Маккиллоп столкнулась с противодействиями церковной иерархии из-за устава, который она написала для созданной ею монашеской конгрегации. В сентябре 1871 года местный епископ Шейл принял решение расформировать основанную Марией Маккиллоп монашескую общину. Чтобы разрешить эту проблему Мария Маккиллоп отправляется в 1873 году в Рим, чтобы снискать благословение Святейшего Отца римского папы Пия IX для дальнейшей работы монахинь. В Риме её уверили, что деятельность конгрегации получит разрешение после испытательного срока. Во время своего пребывания в Европе Мария Маккиллоп знакомится с европейскими педагогическими методами. В это время конгрегация распространяет свою деятельность в Новой Зеландии, Новом Южном Уэльсе, Сиднее. В 1888 году римский папа Лев XIII дал своё благословение на деятельность конгрегации. В 1885 году Мария Маккиллоп избирается генеральной настоятельницей конгрегации.

Мария Макиллоп умерла в женском монастыре в Сиднее в 1901 году.

Почитание 
В 1925 году начался процесс причисления Марии Маккиллоп к лику блаженных. В 1992 году после изучения документов, писем и двадцатилетнего перерыва в работе трибунала было принято решение признать деятельность Маккиллоп героической.

19 января 1995 года она была объявлена блаженной папой Иоанном Павлом II и канонизирована 17 октября 2010 года папой Бенедиктом XVI.

День памяти — 8 августа.

В 2008 году монетный двор Австралии выпустил монету, посвящённую Марии Маккиллоп номиналом в 1 австралийский доллар.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Бенедиктом XVI

Примечания

Ссылки 
 Биография блаженной Марии Маккиллоп 

Католические святые
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Бенедиктом XVI
Канонизированные в XXI веке